National Hockey League 2012/2013 var den 95:e säsongen av NHL. Efter en långvarig arbetsmarknadskonflikt inom ligan kom säsongen i gång först i mitten av januari 2013, vilket innebar att grundserien förkortades till 48 matcher. När slutspelet var över stod Chicago Blackhawks som Stanley Cup-mästare, efter finalseger över Boston Bruins.

NHL Entry Draft

NHL Entry Draft 2012 hölls mellan den 22 och 23 juni 2012 i Consol Energy Center i Pittsburgh, Pennsylvania. Oilers fick sitt tredje raka första val i NHL-draften och utnyttjade det för att få den ryska forwarden och förhandsfavoriten Nail Jakupov.

Första rundan

Heritage Classic
Heritage Classic spelades inte för andra säsongen i rad.

Händelser

Premiär i Europa
Inga NHL-matcher i Europa spelades denna säsong i motsats till tidigare säsonger, eftersom kollektivavtalet var utgående.

Winter Classic
NHL:s Winter Classic-match avgjordes inte för första gången på sex säsonger på grund av lockouten. Matchen skulle ha spelats mellan Detroit Red Wings och Toronto Maple Leafs den 1 januari 2013.

NHL All Star-match
Den 60:e All-Star matchen skulle ha spelats den 27 januari 2013 i Columbus Blue Jackets hemmaarena Nationwide Arena i Columbus i Ohio., men ställdes in på grund av lockouten.

Grundserien
På grund av lockouten så spelade alla lag mot lagen i sin egen division fyra eller fem gånger, vilket gav totalt 18 matcher per lag. Dessutom spelade lagen ytterligare 30 matcher inom den egna konferensen, men inga matcher mellan konferenserna spelades. Detta gav totalt 48 matcher per lag under grundserien.

Eastern Conference
Not: SM = Spelade matcher, V = Vunna, F = Förluster, ÖF = Förlust efter sudden death eller straffar, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MS = Målskillnad, P = Poäng
Not: Divisionsledarna rankas alltid på plats 1-3 i konferensen

Tabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Slutspelet
16 lag gör upp om Stanley Cup. Samtliga matchserier avgörs i bäst av sju matcher.

Slutspelsträd

NHL awards

Referenser

Externa länkar

2012/2013
Ishockeysäsongen 2012/2013
2012 i Kanada
2012 i USA
2013 i Kanada
Sport i USA 2013
Arbetskonflikter 2012
Arbetskonflikter i Kanada
Arbetskonflikter i USA
Arbetskonflikter 2013